Кази Рахимжанович Амрин (2 октября 1934, Каркаралинск — 2 ноября 1996, Алматы)— казахстанский ученый-гигиенист, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родился в 2 октября 1934 г. в г. Каркаралинске Карагандинской области.

В 1959 г. окончил лечебный факультет Карагандинского медицинского института.

1961—1964 гг. — Аспирантура в НИИ общей и коммунальной гигиены им. А. Н. Сысина.

1964—1975 гг. — Казахский научно-исследовательский институт гигиены труда и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения Казахской ССР.

Проводились научные исследования по разработке гигиенических аспектов прогнозирования санитарного состояния водоемов Центрального Казахстана.

1975—1980 гг. — Заведующий кафедрой общей гигиены Алма-Атинского государственного института усовершенствования врачей.

1980—1994 гг. — Заведующий кафедрой общей гигиены Алма-Атинского государственного медицинского университета.

Впервые в Казахстане развил научно-исследовательские направления по вопросам охраны окружающей среды, прогнозирования качества среды обитания человека и заболеваний, связанных с изменением состояния окружающей среды, разработки оценочных показателей степени значимости ответных реакций организма на воздействие факторов окружающей среды, медико-экологических проблем биогеохимических провинций республики.

Вопросы охраны окружающей среды были приоритетными во всех работах, изданных К. Р. Амриным и осуществлявшихся под его руководством, и имели большую теоретическую значимость и практический выход. Так, его кандидатская диссертация (1964) была посвящена санитарно-гигиенической оценке веществ, применяемых для снижения испарения с поверхности водоемов, а докторская (1977) — прогнозированию санитарного прогнозированию санитарного состояния водоемов с целью обоснования водоохранных мероприятий в промышленности на примере Центрального Казахстана.

Под его руководством были выполнены фрагменты нескольких комплексных программ: «Закономерности формирования уровней факторов окружающей среды в условиях г. Алматы»; «Гигиеническая оценка воздействия факторов окружающей среды на условия жизни и состояние здоровья населения»; «Движущие факторы здоровья в различных биогеохимических провинциях Казахстана».

Всего им опубликовано свыше 150 научных работ.

Амрин К. Р. был консультантом 3 докторских и руководителем 5 кандидатских диссертаций, внесших весомый вклад в развитие гигиенической науки в РК.

Являлся бессменным председателем гигиенического общества КазССР. Председателем Проблемной комиссии «Научные основы гигиены окружающей среды».

Награжден медалями, значком «Отличнику здравоохранения», почетным дипломом от координационного центра стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), дипломом от Президиума Центрального Правления Всесоюзного научного общества.

Семья

Дети 
Амрин Мейрам Казиевич — доктор медицинских наук, доцент кафедры общей гигиены и экологии, главный научный сотрудник лаборатории оценки рисков здоровью населения. Супруга: Амрина Галия Сексенбаевна.

Амрина Лейла Казиевна

Примечания

Ссылки 
 Школа Общественного здравоохранения им. Х. Досмухамедова
 История развития гигиены. Влияние факторов ОС на здоровье человека

Персоналии по алфавиту
Выпускники Карагандинского государственного медицинского университета
Преподаватели Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова‎
Медики СССР
Медики Казахстана